Игры плей-офф ВНБА сезона 2012 проходили с 27 сентября по 21 октября 2012 года. В плей-офф сезона по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Полуфиналы и финалы конференций проводились до двух побед, а решающая серия — до трёх. Чемпионкой, в первый раз в своей истории, стала команда «Индиана Фивер», которая со счётом 3:1 переиграла команду «Миннесота Линкс». «Индиана» во второй раз вышла в финал ВНБА, однако впервые стала триумфатором первенства, «Миннесота» же в свою очередь также во второй раз добралась до решающей стадии плей-офф, имея в своём активе одну победу. Самым ценным игроком финала стала Тамика Кэтчингс, впервые выигравшая этот почётный трофей.

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция

Западная конференция

Сетка

Восточная конференция

Полуфиналы конференции

Коннектикут — Нью-Йорк — 2-0

Индиана — Атланта — 2-1

Финал конференции

Коннектикут — Индиана — 1-2

Западная конференция

Полуфиналы конференции

Лос-Анджелес — Сан-Антонио — 2-0

Миннесота — Сиэтл — 2-1

Финал конференции

Миннесота — Лос-Анджелес — 2-0

Финал

Миннесота — Индиана — 1-3

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2012
Плей-офф ВНБА